Неофинетия () — род многолетних травянистых растений семейства Орхидные.

Аббревиатура родового названия — Neof.

Синонимы 
По данным Королевских ботанических садов в Кью:
 Finetia Schltr., 1918 nom. illeg. 
 Nipponorchis Masam., 1934 nom. illeg.

Ареал и экологические особенности 
Горные районы Китая, Японии и Кореи. Полулистопадные леса.

Эпифиты, реже литофиты.

Все виды рода Neofinetia входят в Приложение II Конвенции CITES. Цель Конвенции состоит в том, чтобы гарантировать, что международная торговля дикими животными и растениями не создаёт угрозы их выживанию.

Этимология 
От греч. neo- (ново-) и фамилии французского ботаника Ашиля Фине (1862—1913), французского ботаника, редактора Natulae systematicae и иллюстратора растений, который специализировался на орхидных Китая и Японии.

История описания 
До 1996 года род считался монотипным, в него входил единственный вид Neofinetia falcata. В 1996 году в провинции Китая Сычуань был обнаружен новый вид Neofinetia richardsiana, главное отличие от Neofinetia falcata — более короткий шпорец, его длина 1 см В 2004 году был описан третий вид Neofinetia xichangensis.

Биологическое описание 
Миниатюрные растения (до 15 см высотой), с двурядно расположенными кожистыми листьями и ароматными, особенно в вечернее время, белоснежными цветами с хорошо выраженным шпорцем. Побег моноподиального типа, псевдобульб не образуют. Взрослые растения образуют плотные куртины. Опыляются ночными чешуекрылыми.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 3 вида:

Межродовые искусственные гибриды (грексы) 
Зарегистрированы RHS.

 Aeridofinetia Hiroshima Choice — Aerides flabellata × Neof. falcata, M.Kobayashi 1995
 Aeridofinetia Pink Pearl — Aerides jarckiana × Neof. falcata, E.Iwanaga 1961
 Aeridofinetia Tiny Tim — Aerides falcata × Neof. falcata, W.K.Nakamoto 1966
 Aeridofinetia Suzuka Pearl — Neof. falcata × Aerides houlletiana, S.Katsuta 2007
 Ascofinetia A. F. Buckman — Neof. falcata × Ascocentrum christensonianum, A.Buckman 2008
 Ascofinetia Emly — Ascofinetia Peaches × Neof. falcata, E.Siegerist 1982
 Ascofinetia Color Burst — Neof. falcata × Ascocentrum Sidhi Gold, L.Soule(Kultana) 2006
 Ascofinetia Cherry Blossom — Neof. falcata × Ascocentrum ampullaceum, E.Iwanaga 1961
 Ascofinetia Furuse — Neof. falcata × Ascocentrum pumilum, H.Furuse 1979
 Ascofinetia Kaori — Neof. falcata × Ascofinetia Cherry Blossom, I.Mochizuki 1990
 Ascofinetia Lion Star — Neof. falcata × Ascocentrum Sagarik Gold, L.Stern 1984
 Ascofinetia Peaches — Neof. falcata × Ascocentrum curvifolium, E.Iwanaga 1962
 Ascofinetia Twinkle — Neof. falcata × Ascocentrum miniatum, Rev.M.Yamada 1960
 Ascofinetia Yellow Fuuran — Neof. falcata × Ascocentrum sp., O/U 2000
 Chrisnetia Green Light — Christensonia vietnamica × Neof. falcata, Ching Hua 2008
 Cleisofinetia Rumrill Cameo — Cleisocentron pallens × Neof. falcata, J.Rumrill 1987
 Darwinara Charm — Neof. falcata × Vascostylis Tham Yuen Hae, Takaki O.N. 1987
 Darwinara Fuchs Cream Puff — Neof. falcata × Vascostylis Five Friendships, R.F.Orchids 1995
 Darwinara Pretty Girl — Neof. falcata × Vascostylis Jim Snider, Takaki O.N. 1989
 Dorifinetia Little Cherry — Dorifinetia Pilialoha × Neof. falcata, Takaki O.N. 1989
 Dorifinetia Pilialoha — Doritis pulcherrima × Neof. falcata, Mr/Mrs H.Starke (Y.Sagawa) 1975
 Jisooara Jisco — Rhynchofadanda Porchina Blue × Neof. falcata, R.Perreira 1987
 Hanesara Golden Beauty — Neof. falcata × Aeridachnis Bogor, J.Hanes 1977
 Luinetia Rumrill — Neof. falcata × Luisia teres, J.Rumrill 1975
 Mizunoara Pololei Sunset — Neof. falcata × Kagawara Christie Low, Haiku Maui (N.Mizuno) 2005
 Nakamotoara Blanc — Ascocenda Charm × Neof. falcata, Rev.M.Yamada 1965
 Nakamotoara Cherry Hill — Neof. falcata × Ascocenda Aroonsri Beauty, M.Sato 1990
 Nakamotoara Dainty Delight — Ascocenda Ophelia × Neof. falcata, Rod McLellan Co. 1980
 Nakamotoara Joyce Hands — Neof. falcata × Ascocenda Blue Boy, G.Hands(O/U) 2007
 Nakamotoara Peach Mist — Neof. falcata × Ascocenda Karnda, Arnold J.Klehm 1997
 Nakamotoara Thai Surprise — Ascocenda Peggy Foo × Neof. falcata, R.Griesbach (Bangkok Fl.Centre) 1996
 Nakamotoara Rainbow Gem — Neof. falcata × Ascocenda Flambeau, Takaki O.N. 1989
 Nakamotoara Selsal’s Baby Blue — Neof. falcata × Ascocenda Blue Eyes, J.& I.Sellés 1995
 Nakamotoara Wendy — Neof. falcata × Ascocenda Meda Arnold, W.K.Nakamoto 1964
 Neofadenia Ucho — Neof. falcata × Seidenfadenia mitrata, S.Ichijyo (K.Nakatani) 1984
 Neoglossum Rumrill Dilly — Neof. falcata × Ascoglossum calopterum, J.Rumrill 1989
 Neograecum Conny Röllke — Neof. falcata × Angraecum scottianum, Röllke Orchzt.(G.Röllke) 1990
 Neosedanda (Vandofinides) Purity — Vandirea Takagi × Neof. falcata, J.Rumrill 1980
 Neosedirea Summer Stars — Neof. falcata × Sedirea japonica, H.Furuse 1979
 Neostylis Baby Angel — Neof. falcata × Neostylis Lou Sneary, Takaki O.N. 1989
 Neostylis Dainty — Neof. falcata × Rhynchostylis retusa, Elliott Flynn 1965
 Neostylis Lou Sneary — Neof. falcata × Rhynchostylis coelestis, Hajime Ono 1970
 Neostylis Pinky — Neof. falcata × Rhynchostylis gigantea, M.Kobayashi 1990
 Parafinetia Crownfox Twinkle — Paraphalaenopsis serpentilingua × Neof. falcata, R.F. Orchids (Cheah Wah Sang) 2009
 Phalanetia Anna Bettencourt — Neof. falcata × Phalaenopsis Veitchiana, Bettencourt 1988
 Phalanetia Hoshizukiyo — Phalanetia Irene × Neof. falcata, T.Morie 2002
 Phalanetia Irene — Neof. falcata × Phalaenopsis equestris, Y.Sagawa 1975
 Phalanetia Koibotaru — Neof. falcata × Phalaenopsis schilleriana, T.Morie 2000
 Phalanetia Pacifica — Neof. falcata × Phalaenopsis Chieftain, W.K.Nakamoto 1964
 Renanetia Bali — Renanthera Brookie Chandler × Neof. falcata, E.Iwanaga 1962
 Renanetia Sunrise — Neof. falcata × Renanthera imschootiana, Sak.Takagi 1967
 Robifinetia Rumrill Vanguard — Robiquetia spathulata × Neof. falcata, J.Rumrill 1982
 Rumrillara Salome — Rumrillara Rosyleen × Neof. falcata, J.Rumrill 1979
 Sanjumeara Luke Neo — Neof. falcata × Perreiraara Luke Thai, T.Orchids (R.Viraphandhu) 1994
 Vandofinetia Aspenwood Elf — Neof. falcata × Vanda Ben Berliner, I.Cohen (Lauralin) 1985
 Vandofinetia Baby Star — Neof. falcata × Vandofinetia Pat Arcari, Takaki O.N. 1989
 Vandofinetia Blaupunkt — Vanda coerulescens × Neof. falcata, J.Lindstrom (J.Dunkelberger) 1986
 Vandofinetia Kelly’s Cloud Catcher — Neof. falcata × Vanda Sally Roth, K.Hurley (Fournier) 2009
 Vandofinetia Little Blossom — Neof. falcata × Vanda Miss Joaquim, Sak.Takagi 1967
 Vandofinetia Nago Blue — Neof. falcata × Vanda Trevor Rathbone, E.Tamaki 1996
 Vandofinetia Nara — Vanda Patou × Neof. falcata, Kirin Brew. (K.Takagi) 1992
 Vandofinetia Oriental Beauty — Neof. falcata × Vanda Rothschildiana, Takaki O.N. 1987
 Vandofinetia Oriental Star — Neof. falcata × Vanda Little Blue, Takaki O.N. 1989
 Vandofinetia Pat Arcari — Vanda coerulea × Neof. falcata, Hajime Ono 1970
 Vandofinetia Premier — Neof. falcata × Vanda lamellata, Rev.M.Yamada 1960
 Vandofinetia Red Tide — Neof. falcata × Vanda Mystic Queen, Lauralin 1989
 Vandofinetia Snow Dance — Vanda Pissamai × Neof. falcata, Suphachadiwong (Kultana) 1984
 Vandofinetia Sweet Petite — Vanda Mimi Palmer × Neof. falcata, B.Thoms 1994
 Vandofinetia Venus — Vandofinetia Premier × Neof. falcata, J.Rumrill 1984
 Vandofinetia Virgil — Neof. falcata × Vanda cristata, Highland Trop. 1992
 Vandofinetia White Crane — Vanda sanderiana × Neof. falcata, Exotic Orchids 2006
 Wilkara Didit Finally — Asconopsis Irene Dobkin × Neof. falcata, C.Wilk 2003

В культуре 

В культуре с XVI века распространен вид Neofinetia falcata.

Болезни и вредители

Примечания

Литература 
 Thomas Joseph Mulhollan, Order Form for Fuukiran — Neofinetia falcata Japanese Style. ISBN 1-4276-1424-5
 Liu ZJ, Chen SC, 2004, Neofinetia xichangensis, a new species of Orchidaceae from Sichuan. Acta Bot. Yunnanica 26. (3): 299—300
 Venter HJ, 1997, Mighty miniatures: no.19. Neofinetia falcata. S. Afr. Orchid J. 28. (4): 131
 Christenson EA, 1996, A new species of Neofinetia from China and northern Korea (Orchidaceae: Aeridinae). Lindleyana 11. (4): 220—221
 Christenson EA, 1993, Sarcanthine genera: 9. Neofinetia. Amer. Orchid Soc. Bull. 62. (5): 494—495
 Cooper R, 1983, Neofinetia falcata. J. Wellington Orchid Soc. 6. (11): 222
 Sheehan T, Sheehan M, 1983, Orchid genera, illustrated: 91. Neofinetia. Amer. Orchid Soc. Bull. 52. (1): 48-49
Anon., 1981, Neofinetia falcata. vol. 2 : Orchideer centre page pullout (1p.)
 Northen RT, 1980, Neofinetia falcata is again the correct name. Florida Orchidist 23. (3): 111
 Teuscher H, 1976, Collector’s item: Angraecum, Neofinetia and Jumellea. Amer. Orchid Soc. Bull. 45. (10): 896—909
 Teuscher H, 1976, Collector’s item: Angraecum, Neofinetia and Jumellea. Amer. Orchid Soc. Bull. 45. (10): 896—909
 Teuscher H, 1976, Collector’s item: Angraecum, Neofinetia and Jumellea. Amer. Orchid Soc. Bull. 45. (10): 896—909
 Konta F, Tsuji M, 1982, The types of pollen tetrads and their formations observed in some species in the Orchidaceae in Japan. Acta phytotax. geobot. 33. 206-17
 Carlsward BS, Stern WL, Bytebier B, 2006, Comparative vegetative anatomy and systematics of the angraecoids (Vandeae, Orchidaceae) with an emphasis on the leafless habit. Bot. J. Linn. Soc. 151. 165—218.

Ссылки 
 Культура Neofinetia falcata в Японии 
 The Web Neofinetia  
 Видовые очерки и фотографии на сайте Internet Orchid Species Photo Encyclopedia  
 Neofinetia на сайте Tropicos.org. Missouri Botanical Garden.
 Питомник и журнал о Японских орхидеях Neofinetia falcata в России,  

Комнатные растения
Орхидные
Травы
Флора Юго-Восточной Азии
Таксоны растений, названные в честь людей
Многолетние травы